Cándalo puede referirse a:

 el personaje de la mitología griega Cándalo; o
 el nombre común de la planta Mentha suaveolens.